Биллунн:

 Биллунн — город в муниципалитете Биллунн, находится в южной Ютландии, Дания.
 Биллунн — датская коммуна в составе области Южная Дания.